La Virgen de la granada puede hacer referencia a las siguientes representaciones artísticas:

la Virgen de la granada de Sandro Botticelli;
la Virgen de la granada de Fra Angelico; o
la Virgen de la granada, o Madonna Dreyfus, de autor incierto.